Хамавюрт () — село в Хасавюртовском районе, Республики Дагестан, Россия.

Образует муниципальное образование село Хамавюрт со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено к западу от города Хасавюрт, на правом берегу реки Аксай, на границе с Чеченской республикой.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Нижний Герзель и Борагангечув, на северо-востоке — село Нурадилово, на юго-западе — сёла Герзель-Аул и Цияб Цолода.

История 
Первая часть названия имя первопоселенца Хама, вторая «юрт» (с тюркского) — «село», — «селение Хамы».

Официальная дата основания — 1858 г. Основание селения связано с первой половиной XIX века и уроженцем Старого Аксая Хамавом Качалаевым, именем которого и было названо.

В 1883 году населено большей частью кумыками и меньшей чеченцами. В селе располагалась мечеть.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе и Баташюртовский: Баташюрт, Аджи-Маджагат-юрт, Баташево, Евгениевка, Османюрт, Османюрт-отар, Сим-Сыр, Узлуяновка, Хамавюрт.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана